Brembeck ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Brembeck (* 1960), deutscher Organist, Cembalist, Pianist und Dirigent
 Felicia Brembeck (* 1994), deutsche Poetry-Slammerin